A Rabbids: Invázió epizódjainak listája a Rabbids: Invázió animációs sorozat epizódjainak felsorolását tartalmazza, melynek premierje 2013. augusztus 3.-án volt a Nickelodeon műsorán.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái